El Masters de Cincinnati 2021, anomenat oficialment Western & Southern Open 2021, fou una competició tennística jugada sobre pista dura dins les sèries Masters 1000 de l'ATP en categoria masculina, i dins els WTA 1000 de la WTA en categoria femenina. La 120a edició del torneig se celebrar entre el 14 i el 22 d'agost de 2021 al Lindner Family Tennis Center de Mason, prop de Cincinnati, Ohio, Estats Units.

El tennista alemany Alexander Zverev va guanyar el quart títol de l'any, segon de categoria Masters, i també fou el cinquè títol Masters de la seva trajectòria. L'australiana Ashleigh Barty va guanyar el cinquè títol de la temporada després de superar la suïssa Jil Teichmann, que disputava la final de més categoria de la seva trajectòria. La parella masculina formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Zeballos van guanyar el segon títol de la temporada en quatre finals disputades. Aquest era el quart títol Masters que guanyaven conjuntament. La parella formada per l'australiana Samantha Stosur i la xinesa Zhang Shuai van guanyar el tercer títol juntes tot i que des de febrer d'enguany que no havien disputat cap partit juntes.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 
 
 

2021
ATP Tour 2021
WTA Tour 2021